DAG может означать:
 Диацилглицерин
 Направленный ациклический граф (англ. directed acyclic graph)

См. также 
 ДАГ